Пальцево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Комья.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 28,9 км, до центра муниципального образования Хорошево — 6,8 км. Ближайшие населённые пункты — Подсосенье, Быково, Семернино.

Население 

По переписи 2002 года население составляло 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пальцево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района